Jedlina je obecné pojmenování pro jedlový les, nese jej více lidských sídel a vrchů:

lidská sídla
 Jedlina (Chýstovice) – vesnice v obci Chýstovice v okrese Pelhřimov
 Jedlina (Klášterec nad Orlicí) – vesnice v obci Klášterec nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 Jedlina (Synkov-Slemeno) – vesnice v obci Synkov-Slemeno v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Jedlina (okres Tachov) – zaniklá vesnice v okrese Tachov

hory a vrchy
 Jedlina (471 m) – vrchol západně od Všetat v okrese Rakovník
 Jedlina (538 m) – vrchol severozápadně od Hrabří v okrese Příbram
 Jedlina (769 m) – vrchol jihovýchodně od Těchonína v okrese Ústí nad Orlicí

potok
 Jedlina (potok) – pravostranný přítok Vepříkovského potoka v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy